Il singolare del torneo di tennis Johannesburg Challenger 2 1989, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Pieter Aldrich che ha battuto in finale Wayne Ferreira 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Pieter Aldrich (Campione)
 Scott Davis (secondo turno)
 Danie Visser (semifinali)
 Peter Doohan (primo turno)

 Byron Talbot (semifinali)
 Royce Deppe (quarti di finale)
 Greg Van Emburgh (quarti di finale)
 Stephen Botfield (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Johannesburg Challenger 1989